Lijn 3 is een metrolijn in de Noorse hoofdstad Oslo.

Stations
* De sorteerwaarde van de foto is de ligging langs de lijn

Metro in Noorwegen